Man-in-the-middle-aanval, begrip uit de cryptografie
 Man in the Middle (film), Brits-Amerikaanse oorlogsfilm uit 1964, door Guy Hamilton geregisseerd